Global Wars peut désigner :
 ROH Global Wars, pay-per-view de la Ring of Honor :
 Global Wars (2014)
 Global Wars (2015)
 Global Wars (2016)
 Global Wars (2017)
 Global War, chanson extraite de l'album Escape from Babylon d'Alborosie.